Ризо — немецкая фамилия:

 Ризо (кардинал) — католический церковный деятель XI—XII веков.
 Ризо, Август Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 6088; 3 декабря 1839.
 Ризо, Гайно (1873—1917) — лютеранский священнослужитель, лужицкий общественный деятель и поэт.
Ризо, Екатерина Васильевна (1912—1969?) — советский кинооператор.
 Ризо, Ламбро Ахиллович — Георгиевский кавалер; капитан; № 10179; 26 ноября 1859.